Casagrande é um sobrenome e pode referir-se a:

Pessoas 
 Acélio Casagrande, político brasileiro
 Arthur Casagrande, engenheiro austro-estadunidense
 Carlos Casagrande, ator brasileiro
 Denis Casagrande, cantor brasileiro
 Eloy Casagrande, baterista brasileiro
 Francesco Casagrande, ex-ciclista italiano
 Gabriel Casagrande, automobilista brasileiro
 Marco Casagrande, arquiteto finlandês
 Preto Casagrande, ex-futebolista brasileiro e treinador de futebol
 Renato Casagrande, político brasileiro
 Walter Casagrande, ex-futebolista brasileiro e comentarista esportivo
 Jaime Casagrande, ex-futebol brasileiro

Outros 
 7356 Casagrande, um asteroide
 Casagrande e Seus Demônios, um livro

Desambiguações de sobrenomes